Le Népal est subdivisé en  (en népalais : , jillā), regroupés en sept « provinces », conformément à la Constitution népalaise de 2015.

Auparavant, le Népal était subdivisé en  regroupés en quatorze « zones » (à raison de quatre à huit districts par zone), elles-mêmes regroupées en 5 régions de développement.

Carte générale des subdivisions depuis 2015

Carte générale des subdivisions et index des 75 districts jusqu'en 2015

Notes et références